Прах може да се отнася за:
 Прах, субстанция- физическо състояние на материалите
 Атмосферен прах
 Домашен прах
 Космически прах
 Замърсяване на въздуха
 Фини прахови частици